Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Loic Courteau e Guy Forget 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Brad Gilbert /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Loic Courteau /  Guy Forget (finale)
 Jakob Hlasek /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1987